Ламперти ():

 Франческо Ламперти (1813—1892) — итальянский музыкальный педагог
 Джованни Баттиста Ламперти (1839—1910) — итальянский музыкальный педагог, сын предыдущего